


Lista de mai jos conține localitățile din județul Ilfov.

Vezi și 
Județele României

Ilfov
Localități
 Listă, Localități